Eyermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Eyermann (1888–1961), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Emil Eyermann (* 1938), Bürgermeister der Stadt Hennef (Sieg)
 Erich Eyermann (1906–1998), deutscher Jurist und Verwaltungsrichter
 Karl-Heinz Eyermann (um 1932–2011), deutscher Journalist (DDR)
 Richard Eyermann (1898–1971), deutscher Politiker (KPD/SED)

Siehe auch:
 Eiermann